Kulešov
Aleksej Kulešov, pallavolista russo
Lev Vladimirovič Kulešov, regista sovietico, uno dei pionieri della scuola sovietica del montaggio